Célia Aymonier (ur. 5 sierpnia 1991 w Pontarlier) – francuska biegaczka narciarska i biathlonistka, zawodniczka klubu EMHM Les Fourgs.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Célia Aymonier pojawiła się 5 stycznia 2008 roku podczas zawodów juniorskich w Oberstdorfie, gdzie była szesnasta w biegu łączonym na 10 km. W 2009 roku wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys – Sommand, gdzie zajęła między innymi 29. miejsce w sprincie stylem klasycznym i dziewiąte w sztafecie. Jeszcze dwukrotnie startowała na imprezach tego cyklu, najlepszy wynik osiągając na mistrzostwach świata juniorów w Hinterzarten w 2010 roku, gdzie była dziewiąta w sprincie stylem dowolnym i siódma w sztafecie. Dwukrotnie też startowała na mistrzostwach świata U-23, najlepszy wynik uzyskując podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Libercu, gdzie była ósma w sprincie stylem dowolnym. W Pucharze Świata zadebiutowała 18 grudnia 2010 roku w La Clusaz, zajmując 52. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła blisko dwa lata później - 8 grudnia 2012 roku w Québecu zajęła 21. miejsce w sprincie stylem dowolnym. W sezonie 2012/2013 zapunktowała w jeszcze cztery razy: w Canmore (2 razy: 28. i 25. miejsce), Davos (dwa razy: 26. i 19. miejsce) oraz w I (Oberhof: 8. miejsce) i III (Val Müstair: 24. miejsce) etapie siódmej edycji Tour de Ski. W klasyfikacji generalnej zajęła ostatecznie 56. miejsce. W 2013 roku wystąpiła na mistrzostwach świata w Val di Fiemme, zajmując między innymi dziesiąte miejsce w sprincie drużynowym i szóste w sztafecie.

Po sezonie 2019/2020 zakończyła sportową karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie 
Aymonier nie zajęła miejsca na podium Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Biathlon

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Bibliografia 
 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Francuscy biegacze narciarscy
Francuskie biathlonistki
Francuscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Pontarlier